Съкращението ВТУ може да се отнася за:
 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – с това име от 1971 г.
 Висше техническо училище, София – с това име през 1941-1945 г., преименувано на Държавна политехника
 Висше техническо училище „Ангел Кънчев“, Русе – с това име през 1980-1995 г., преименувано на Русенски университет
 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, София – с това име от 2000 г.
 Висше търговско училище, Варна – с това име през 1920-1938 г., днес Икономически университет